JCF est un sigle qui peut désigner :
 Jamaica Constabulary Force, la force de police de l'État insulaire de Jamaïque ;
 , un ensemble de classes et d'interfaces qui mettent en œuvre des structures de données.